Râul Reci se poate referi la:

 Reci - afluent al Gârbova
 Reci - afluent al Râului Negru